La Serie C2 1995-1996 è stata la 18ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 3 settembre 1995 ed è terminata il 27 giugno 1996.

Stagione

Novità
La  non si iscrive al campionato. Le neoretrocesse ,  ed  vengono ripescate in Serie C1. Il , vincitore del girone A del Campionato Nazionale Dilettanti, in difficoltà economiche, non si iscrive al campionato, ripartendo dall'Eccellenza. La , vincitrice del girone B del Campionato Nazionale Dilettanti, trasferisce la propria sede a Busto Arsizio e cambia denominazione in Pro Patria Calcio Gallaratese Gallarate Busto. A completamento di organici vengono ripescate il  e l', mentre dal Campionato Nazionale Dilettanti vengono ammesse la , la  e l'.

Formula
Per la promozione, la squadra 1ª classificata veniva promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputavano una finale a gara unica dove la squadra vincente veniva promossa nella categoria superiore. Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocedeva direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedevano nella categoria inferiore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1996-1997.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1996-1997.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Il Pavia è stato poi ripescato in Serie C2 1996-1997.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1996-1997.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1996-1997.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1996-1997.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1996-1997.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
1995